Ingeborg Kleinert ist der Name folgender Personen:

* Ingeborg Kleinert (Politikerin, 1926) (1926–1989), deutsche Juristin und Politikerin (SPD), MdB
 Ingeborg Kleinert (Politikerin, II), deutsche Politikerin (SED), MdV